Bella kan syfta på:

 Bella (namn) – ett kvinnonamn
 Bella boats – finsktillverkade båtar
 Bella Bella – ett album av Sten & Stanley
 Bella ciao – en italiensk kampsång
 Bella Notte – en Disneysång
 Bellas vänner – en förening
 Kådisbellan – en svensk bok och dess filmatisering
 Bella - bland kryddor och kriminella – en deckarserie
 Ciao Bella – en svensk ungdomsfilm
 Bella Center – ett mäss- och kongresscentrumet  i Köpenhamn
 Ulla-Bella – en fiktiv karaktär
 Bella Swan – en fiktiv karaktär från Twilight

Personer
 Bella Achmadulina (1937–2010), en rysk författarinna
 Bella Forsgrén (1992–), en finländsk politiker
 Bella Goldmann (1966–), en svensk TV-journalist och programledare
 Angelica Bella (1966–), en porrskådespelerska 
 La Bella Ingeborg (1890–1970), en svensk cirkusprinsessa
 Ulla-Bella Fridh (1929–1993), en svensk skådespelerska och sångerska

Geografi

Italien 

 Bella, Basilicata, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza,